Аркуа () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Аркуа-Петрарка — город в Италии, расположен в регионе Венето, подчинён административному центру Падуя.
 Аркуа-Полезине — город в Италии, расположен в регионе Венето, подчинён административному центру Ровиго.